Pinehurst Resort är en historisk "upmarket"-golfklubb i Pinehurst, North Carolina i USA. Klubben har stått som värd till ett flertal prestigefyllda golfturneringar.

Historia
Pinehurst grundades av James Walker Tufts (1835-1902), före detta ägare till American Soda Foundation. År 1895 köpte han 5 500 tunnland för en dryg dollar per tunnland. Den första golfbanan, Pinehurst No. 1, anlades mellan 1897 och 1898. Det var där som den första turneringen hölls 1901. 1907 lät man anlägga en till bana, Pinehurst Restorts mest kända, Pinehurst No. 2. Golfbanans design stod Donald Ross (1872–1948) för.

Mellan år 1902 och 1951 var Pinehurst golfturneringen North and South Open hem, en av de största golfturneringarna på den tiden. Varje år hålls fortfarande North and South Amateur Golf Championships, där en serie av turneringar för både män och kvinnor ingår.

I dagsläget har anläggningen åtta golfbanor, tre hotell och en spaanläggning. Pinehurst äger också tre krocketbanor av mästerskapsklass och en bowlingbana.

Arrangerade majors 
Den första majorn som hölls vid Pinehurst var 1936 års PGA Championship, där Denny Shute vann. Pinehurst har även stått som värd för herrarnas US Open 3 gånger samt damernas US Open en gång. Ryder Cup har låtit Pinehurst vara värd en gång, detta år 1951.

Kommande planerade mästerskap är US Amateur 2019 och herrarnas US Open 2024.

Golfbanor

Pinehurst #2

Externa länkar
 Officiell webbplats

Golfklubbar i USA
Sportklubbar i North Carolina
Moore County, North Carolina